Aracoiaba kan syfta på:

Brasilien 

 Aracoiaba (kommun), Ceará, 
 Aracoiaba (ort), Ceará, 
 Araçoiaba (kommun), Pernambuco, 
 Araçoiaba (ort), Pernambuco,